Zebra kan henvise til:

 Zebra – underslægt i hesteslægten blandt hovdyr.
 Zebra (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1967
 Zebra (film) – tysk animationsfilm fra 2013